Madonna col Bambino tra i santi Rocco e Sebastiano – dipinto di Lorenzo Lotto
 Madonna col Bambino tra i santi Rocco e Sebastiano – dipinto di Antonio Boselli
 Madonna col Bambino tra i santi Rocco e Sebastiano – dipinto di Gian Paolo Lolmo